Amerikai Egyesült Államok
Arley (Alabama)
Arley (Missouri)
 Egyesült Királyság
Arley (Cheshire)
Arley Hall, Cheshire
Arley (Warwickshire)